Ахматова — тюркське прізвище, що походить від арабського імені Ахмад () та чоловічого прізвища Ахматов.
Відомі носії:

 Ахматова Анна Андріївна (справжнє прізвище Горенко; 1889-1966) — російська поетеса, перекладач і літературознавець.
 Ахматова Єлизавета Миколаївна (1820—1904) — російська письменниця та перекладачка.
 Ахматова Раїса Солтамурадівна (1928—1992) — чеченська поетеса. Див. також 
 Ахматов
 Ахматівка
 Ахматово
 Ахматови